Aleksej Petrovič Bogoljubov – pittore russo
Efim Bogoljubov (Juchym Dmytrovyč Boholjubov) – scacchista ucraino naturalizzato tedesco
Nikolaj Ivanovič Bogoljubov – attore russo
Nikolaj Nikolaevič Bogoljubov – fisico russo